Чирва — фамилия и топоним:

 Чирва, Алексей Владимирович (род. 1972) — украинский футболист, полузащитник.
 Чирва, Александр Григорьевич (? — 2022) — офицер Черноморского флота РФ, командир большого десантного корабля «Цезарь Куников».
 Чирва, Игорь Иванович (1964—2022) — российский актёр, заслуженный артист России (2006).
 Чирва, Кузьма Яковлевич (1905—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Чирва, Михаил Тимофеевич (1929—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Чирва, Надежда Ивановна (1924—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Чирва, Степан Никитович (1907—1983) — советский военачальник, полковник.
 Чирва, Чикоти (род. 1992) — малавийский футболист, полузащитник.
 Чирва, Юрий Николаевич (1933—2022) — российский театральный педагог, литературовед, профессор, заведующий кафедрой Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
 Чирва — река в Чердынском районе Пермского края, левый приток реки Берёзовка.